Beto Marques é um cantor, compositor, violonista e guitarrista de música popular brasileira.

Discografia 
Conexão carioca 3
3ª visão

Cantores da Bahia
Compositores da Bahia
Violonistas da Bahia
Guitarristas da Bahia